Рукометна репрезентација Шпаније која се налази под покровитељством Рукометног савеза Шпаније представља Шпанију у рукомету на свим међународним такмичењима.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 
 Састав на Европском првенству 2020.

Селектор: Валеро Ривера

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Шпаније

Спољашње везе 

 Рукометни савез Шпаније - званичан сајт

Ш
Рукомет у Шпанији
Репрезентације Шпаније